Ю́рий (Гео́ргий) Васи́льевич — имя нескольких русских князей (годы княжения):

 Юрий Васильевич — князь белозерский (1380—1389)
 Юрий Васильевич (1395—1400) — старший сын Василия I, умерший во младенчестве
 Юрий Васильевич — князь дмитровский (до 1473)
 Юрий Васильевич — князь углицкий (1533—1564)
 Георгий Васильевич — предполагаемый сын Великого князя Московского Василия III